Radiospongilla är ett släkte av svampdjur. Radiospongilla ingår i familjen Spongillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Radiospongilla